Dodávka může mít vícero významů:

 dodávkový automobil
 donáška či rozvoz zboží až do domu, například po objednání po telefonu či online
 dokončení či doručení zakázky odběrateli – dokončení závazku dodavatele, téma z oblasti obchodních procesů

Externí odkazy